Damallsvenskan 1995 i fotboll spelades 17 april-28 oktober 1995. Serien hade 22 omgångar. Lag 10-12: nedflyttning. Seger = 3 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng.

Slutställning säsongen 1995

Källor

Fotboll i Sverige 1995
1995
Fotbollssäsongen 1995